Grupo de sismologia do IAG (USP - Universidade São Paulo), faz parte do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e foi iniciado em 1974.

Atividades 
Desde então produz o Boletim Sismico Brasileiro recolhendo informações sobre os sismos sentidos no Brasil e na América do Sul.

Acompanha, com pesquisas científicas, casos de sismicidade induzida em poços e barragens e os tremores de terra. Com base nesses estudos é possível conhecer parte distribuição de tensões crustais no território brasileiro.

O grupo também produz pesquisas sobre a tectônica da crosta e o manto da Terra, utilizando-se de técnicas como a Função do Receptor, a Tomografia Sísmica e a Sísmica de Refração Profunda.

Ligações externas 
 

Universidade de São Paulo
Sismologia